Termin agencija za nacionalnu bezbjednost ima više značenja:
 Agencija za nacionalnu bezbjednost (Crna Gora)
 NSA, ()